Чьеу:

 Чьеу Ань Те (?—115 до н. э.) — третий правитель государства Намвьет (Наньюэ).
 Чьеу Да — военный чиновник китайской династии Цинь, основал вьетско-китайское государство Намвьет и династию Чьеу.
 Чьеу Кьен Дык (ум. 111 до н. э.) — последний правитель Намвьета.
 Чьеу Мат — второй правитель династии Чьеу, правившей королевством Наньюэ.
 Чьеу Тхи Чинь (225—248) — вьетка, в 19 лет возглавившая восстание против царства У.
 Чьеу Хынг (?—112 до н. э.) — четвёртый правитель намвьетской династии Чьеу.